Малошелковниковский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Егорьевском районе Алтайского края России. Административный центр — село Малая Шелковка.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 760 человек, в том числе 367 мужчин и 393 женщины. Оценка Росстата на 1 января 2012 года — 749 человек.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит 2 населённых пункта:
 посёлок Долино,
 село Малая Шелковка.

Примечания 

Сельские поселения Алтайского края
Муниципальные образования Егорьевского района (Алтайский край)